Джоэль Картер (, род. ) — американская актриса, номинант на премию «Выбор телевизионных критиков» в 2015 году.

Жизнь и карьера 
Джоэль Картер родилась в Джорджии, но росла в переездах по стране из-за того, что её отец был военным. После окончания средней школы она поступила в Государственный университет Августы, где получила спортивную стипендию как пловец и бегун, а также некоторое время работала фотомоделью.

Джоэль Картер появилась в нескольких десятках телешоу и фильмов начиная с середины девяностых. Картер наиболее известна по своей роли в сериале FX «Правосудие» с Тимоти Олифантом, в котором она снималась с 2010 по 2015 год. Роль принесла ей номинацию на премию «Выбор телевизионных критиков» в 2015 году. Также на телевидении она появилась в сериалах «Скандал», «Касл», «Анатомия страсти», «Следствие по телу», «Детектив Монк», «Третья смена» и «Закон и порядок». На большом экране она снялась в нескольких независимых лентах, а в начале карьеры появилась в фильмах «Когда меня полюбят», «Американский пирог 2», «Фанатик» и «Заклинатель лошадей».

В 2016 году Картер была приглашена на одну из главных ролей в сериал NBC «Правосудие Чикаго», спин-офф «Полиция Чикаго».

Частичная фильмография 
 Заклинатель лошадей (1998)
 От судьбы не уйдешь (2000)
 Страна чудес (3 эпизода, 2000)
 Карантин (телефильм, 2000)
 Американский пирог 2 (2001)
 Третья смена (3 эпизода, 2002—2003)
 C.S.I.: Место преступления Майами (1 эпизод, 2006)
 Детектив Раш (1 эпизод, 2007)
 Детектив Монк (1 эпизод, 2009)
 Правосудие (78 эпизодов, 2010—2015)
 Следствие по телу (1 эпизод, 2011)
 Анатомия страсти (1 эпизод, 2011)
 Касл (1 эпизод, 2013)
 Джезабель (2014)
 Скандал (1 эпизод, 2016)
 Полиция Чикаго (2016 —)
 Правосудие Чикаго (2017)
 Домой до темноты (2020 —)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Актрисы телевидения США
Выпускники Университета Огасты